Laportea aestuans — вид растений из семейства крапивные (лат. Urticaceae). Является родственником крапивы.

Возможно, он аборигенный вид в тропической Африке, хотя в настоящее время широко распространен как интродуцированный вид как в тропиках и субтропиках западного, так и восточного полушария, включая США (Калифорния, Флорида, Пуэрто-Рико), Центральную Америку, Вест-Индию, Индия, Суматра и Ява. Laportea aestuans является пищевым растением для съедобной улитки Archachatina ventricosa, произрастающей в прибрежных районах Западной Африки. Это сорный вид на Тайване. Это возможный резервуар-хозяин вируса мозаики африканской маниоки в Нигерии, важного вредителя основных африканских пищевых культур, Manihot esculenta или маниоки.

Ботаническое описание 
Травы однолетние, однодомные. Стебли прямостоячие, маловетвистые, до 1,3 м высотой; верхние стебли и черешки густо вооружены стрекательными волосками и длинными железистыми волосками на концах. Прилистники ок. 10 мм, вершина 2-щелевая; черешок 7-11 см; листовая пластинка широкояйцевидная, 8-17 × 6-13 см, тонко бумажная, с 3 жилками, латеральная базальная пара достигает среднего края, боковых жилок по 3 или 4 с каждой стороны от средней жилки, обе поверхности вооружены стрекательными волосками, более густые на абаксиальной поверхности, основание округлое или сердцевидное, край зубчатый, вершина заостренная; цистолиты точечные, адаксиально заметные.

Соцветия пазушные, часто обоеполые, редко полностью мужские, метельчатые, мужские соцветия в проксимальных пазухах, более короткие, обоеполые соцветия в дистальных пазухах, 10-20 см, цветонос 7-14 см, с жгучими волосками и часто с длинными железистыми волосками. Мужские цветки на ножках, в бутонах ок. 1,5 мм; доли околоцветника 4 или 5, сросшиеся в основании, цимбивидные, с немногочисленными длинными железистыми волосками на концах и редко щетинковидными, на вершине рожковидные; тычинок 4 или 5. Женские цветки: цветоножка ок. 2 мм, не крылатый; доли околоцветника 4, свободные, неравные, спинная доля яйцевидная, ок. 0,25 мм, 2 самые большие боковые доли, окружающие яичник, широкояйцевидные, ок. 0,5 мм, вентральная доля минутная. Завязь асимметрично яйцевидная; рыльце слегка загнутое, язычковое, ок. 0,3 мм.

Семянка косояйцевидная, сжатая, ок. 1,5 мм в диаметре, обе центральные поверхности с малозаметным бородавчатым вдавлением; стойкие боковые доли околоцветника образуют небольшую базальную чашечку. эт. авг-сен, пт. октябрь-ноябрь

Примечания 
== Ссылки ==

Крапивные